Ulricehamn kan syfta på:

 Ulricehamn – tätort i Sverige
 Ulricehamns stad – tidigare administrativ stad i Sverige
 Ulricehamns församling – församling i Svenska kyrkan
 Ulricehamns kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
 Ulricehamns distrikt – ett distrikt i Ulricehamns kommun och Västra Götalands län
 Ulricehamns station – 
 Ulricehamns IFK – idrottsförening i Sverige
 Ulricehamns IF – idrottsförening i Sverige
 Ulricehamns OK – orienteringsklubb i Sverige
 Ulricehamns Sparbank – svensk bank
 Ulricehamns Tidning – svensk tidning